Патая Оупън 2012 е 22-рото издание на Патая Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2012. Провежда се в Патая, Тайланд от 5 до 12 февруари.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2012
Патая Оупън